Турнир претендентов 1985 — шахматный турнир, один из этапов соревнования для определения соперника чемпиона мира в матче 1987 г.

Проводился с 12 октября по 3 ноября 1985 года в Монпелье (Франция).

К участию в турнире были допущены по 4 победителя межзональных турниров, состоявшихся в Тунисе, Таско и Биле, 3 участника полуфинальных претендентских матчей 1984 (Корчной, Рибли, Смыслов) и персонально приглашённый Спасский.

Четыре победителя турнира выходили в следующий этап — претендентские матчи (полуфиналы и финал), победитель которого должен был встретиться в суперфинале с проигравшим в матч-реванше 1986 г. Матч за 4-е место завершился вничью, в претендентские матчи прошёл Тимман, имевший лучший коэффициент в турнире.

Турнирная таблица

Матч за 4-е место

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Турнир претендентов по шахматам
1985 год в шахматах
Шахматы во Франции